Комунікація (від  — повідомлення, передача; від  — роблю загальним):
 Комунікація — загальна концепція передачі інформації.
 Спілкування — обмін інформацією між живими організмами.
 Соціальна комунікація
 Масова комунікація — процес виробництва та відтворення масової свідомості, засобами масової комунікації — періодичною пресою, радіо і телебаченням, засобами електронної комунікації.
 Міжкультурна комунікація — зв'язок і спілкування між представниками різних культур.
 «Комунікація» — український журнал, збірник наукових праць з питань комунікацій у суспільстві.
 Ділове спілкування — обмін інформацією в бізнес-середовищі з метою отримання комерційної вигоди.
 Телекомунікації або зв'язок за допомогою технічних засобів
 Комунікаційний протокол
 Комунікаційне середовище
 Комунікаційна мережа
 Інженерні комунікації — комплекс систем, що забезпечують нормальну життєдіяльність споживачів.

За ДСТУ 2392-94:
 Комунікація — передача значення шляхом пересилання сигналів.

Див. також 
 Теорія масового спілкування, запропонована Клодом Шенноном.
 Зв'язок (значення)
 Логістика
 Біокомунікація

Примітки